Б-808 «Ярославль»
 Ярославль (подводная лодка проекта 677)